Crăciuneşti a következő romániai települések román neve:
 Krecsunesd Hunyad megyében
 Nyárádkarácson Maros megyében
 Tiszakarácsonyfalva Máramaros megyében